Turniej Trofeo Santiago Bernabeu jest poświęcony pamięci długoletniego prezydenta Realu Madryt Santiago Bernabeu. Jest to towarzyski turniej organizowany każdego roku przez Real Madryt na początku sezonu, pod koniec sierpnia lub na początku września.

Od 1979 r. do 1984 r. i w 1986 r. został rozegrany przez 4 zespoły, rozpoczynając się od półfinału, po czym rozgrywany był mecz o trzecie miejsce i finał. W roku 1985 i od 1987 roku rozgrywany był tylko jeden mecz pomiędzy Realem Madryt i zaproszonym zespołem.

W 2002 r. turniej składał się ponownie z 4 zespołów, ze specjalnej okazji stulecia Realu Madryt który jako zespół powstał 6 marca 1902 roku.

Bibliografia 
 Trofeo Santiago Bernabéu w serwisie RSSSF 
 Trofeo Bernabéu na stronie Realu Madryt 

Real Madryt
Międzynarodowe rozgrywki klubowe w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Hiszpanii